Schloss Walbeck steht für:

 Schloss Walbeck (Hettstedt), Sachsen-Anhalt
 Schloss Walbeck (Geldern), Nordrhein-Westfalen